Castagnary ist der Name von

 Jules-Antoine Castagnary (1830–1888), französischer Politiker, Journalist und Kunstkritiker
 Marie Amélie Castagnary (1849–1930), französische Malerin